Doctors' Wives (1931), een film van Frank Borzage
Doctors' Wives (1971), een film van George Schaefer